Les  () forment une famille éteinte de plésiosaures de taille moyenne ayant vécu du Jurassique moyen au Crétacé inférieur. Ils ont de longs cous, des crânes larges et courts et des dents denses. Ils se nourrissaient de petites proies au corps mou comme les petits poissons et les crustacés. Les premiers membres de la famille sont apparus au début du Bajocien et ils représentaient le groupe dominant de plésiosaures à long cou au cours de la seconde moitié du Jurassique.

Classification 
En 2010, deux membres supposés du Crétacé supérieur du groupe ont été reclassés comme d'autres types de plésiosauroïdes. Kaiwhekea a été reclassé dans les Leptocleididae et Aristonectes a été transféré dans les Elasmosauridae.

Cladogramme

Voir aussi 

 Liste de plésiosaures
 Liste de familles des reptiles disparus
 Sauropterygia
 Plesiosauria

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Plésiosaure (nom scientifique)
Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1925